Saros 166 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 29 oktober 2228 t/m 8 februari 3599. Deze serie duurt 1370 jaar en 102 dagen, bevat 77 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 17 t/m 93.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus